Семидворье — название населённых пунктов:

Россия 
 Семидворье — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Семидво́рье — посёлок в составе городского округа Алушта.